El Coyol kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Coyol, Tlachichilco, ort, 
 El Coyol, Cosamaloapan de Carpio, ort, 
 El Coyol, Santiago Tuxtla, ort, 
 El Coyol, Tuxpan, ort, 
 El Coyol, Hidalgo, ort, Pisaflores, 

Robotskapade Mexikoförgreningar